Unterstation steht für:
 
 ein Fernbedienungsterminal
 ein Unterwerk